Arras o Arrás puede hacer referencia a:

Ciudades y lugares 

 Arras-sur-Rhône, comuna francesa situada en el departamento de Ardèche, en la región Rhône-Alpes.

Compraventas, fianzas 
 Contrato de arras, contrato privado.

Tradiciones 
 Arras matrimoniales, conjunto de 13 monedas que los novios intercambian en la ceremonia nupcial